In 1987/88 werd het 39ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. BFC Dynamo werd voor de tiende keer op rij kampioen, deze keer stond Lok Leipzig wel op gelijke hoogte maar Dynamo had een beter doelsaldo.

Seizoensverloop
Er kwamen 1.714.300 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 9.419 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 524 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,88 per wedstrijd. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Berliner FC Dynamo
Bijgaand een overzicht van de spelers van Berliner FC Dynamo, die in het seizoen 1987/88 onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs voor de tiende en laatste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Voetballer van het jaar
Andreas Thom van BFC Dynamo werd verkozen tot voetballer van het jaar. Jürgen Raad van Carl Zeiss Jena werd tweede en Dirk Stahman  van FC Magdeburg werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
Bundesliga 1987/88
FDGB-Pokal 1987/88
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1987
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1988

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1987/88